Die 88. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1984/85 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Servette FC Genève.

Nationalliga A 

|}

Meistermannschaft

Nationalliga B 

|}

1985
Fußballsaison 1984/85